Regény
 A Karamazov testvérek (1880),  Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij regénye

Film
 A Karamazov testvérek (1958), Richard Brooks filmje
 A Karamazov testvérek (1968), Kirill Lavrov, Ivan Alekszandrovics Pirjev és Mihail Alekszandrovics Uljanov filmje
 A Karamazov testvérek (2008), Petr Zelenka filmje

Tévéfilmsorozat
 A Karamazov testvérek (2009), Jurij Moroz televíziós filmsorozata

Balett
 Karamazov testvérek (2009), Borisz Eifman balettje